Зейн Малік, Зейн Джавад Малік (англ. Zain Javadd "Zayn" Malik; нар. 12 січня 1993(19930112), Брадфорд, Велика Британія) — британський співак, колишній учасник бойз-бенду.
 Біллі Зейн, «Біллі» Зейн (англ. William George "Billy" Zane; нар. 24 лютого 1966, Чикаго, США) — американський актор, кінопродюсер та кінорежисер. 
 Френк Зейн (англ. Frank Zane; 28 червня 1942, Кінгстон, Пенсильванія, США) — відомий американський бодібілдер, триразовий володар титулу «Містер Олімпія».
 21991 Зейн (21991 Zane) — астероїд головного поясу, відкритий 6 грудня 1999 року. 
 Зейн Хольц, Зейн Гольц (англ. Zane Holtz; нар. 18 січня 1987, Ванкувер, Британська Колумбія, Канада) — канадський актор та модель. 
 Зейн-ал-Айбідін-бей, Зіял ал-Айбідін (*д/н — 1508) — останній султан Ак-Коюнлу в Діярбакирі у 1502—1508 роках.